Влади́мир Эммануи́лович Шляпенто́х (; , Киев — 6 октября 2015; ) — советский и американский (с 1979) социолог.

Биография 
Окончил исторический факультет Киевского университета и Московский статистический институт. Кандидат экономических наук (1956, диссертация «Критика реакционных „теорий“ современных мальтузианцев»). С начала 1960-х годов работал в новосибирском Академгородке, в Институте экономики и организации промышленного производства, затем в Институте социологических исследований АН СССР. Доктор экономических наук (1966, диссертация «Эконометрика и теории экономической динамики», ИМЭМО).

После эмиграции в США был профессором Университета штата Мичиган. С 1986 года — гражданин США.

Семья 
 Дочь — математик Александра Шляпентох (род. 1960), профессор отделения математики Восточно-Каролинского университета. Её муж — экономист Филип Аллан Ротман (род. 1958), профессор отделения экономики Восточно-Каролинского университета.
 Внук — математик Яков Мордехай Шляпентох-Ротман (род. 1989).
 Сын — историк и политолог Дмитрий Шляпентох (род. 1950), доцент Индианского университета.

Труды 
Автор около 30 книг. Приобрёл известность благодаря прикладным социологическим исследованиям печати и массовых коммуникаций, анализу проблем достоверности и репрезентативности социологических данных, исследованию социальной структуры советского общества и теории тоталитаризма.

Публикации на русском языке 
 Критика современного мальтузианства. — М.: Издательство Московского университета, 1958.
 Некоторые проблемы политической экономии. — Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 1965.
 Эконометрика и проблемы экономического роста (Макромоделирование в работах буржуазных экономистов). — М. : Мысль, 1966. — 223 с.
 Как сегодня изучают завтра: Современные методы социального прогнозирования. — М.: Советская Россия, 1973.
 Открывая Америку: Письма друзьям в Москву. — Tenafly: Эрмитаж, 1990.
 Страх и дружба в нашем тоталитарном прошлом. — СПб: Изд-во журн. «Звезда», 2003. — 254 с. — ISBN 5942140480
 Проблемы качества социологической информации: достоверность, репрезентативность, прогностический потенциал. — М.: ЦСП, 2006.
 Современная Россия как феодальное общество. Новый ракурс постсоветской эры. — М.: Столица-Принт, 2008.
 Русский интеллигент Феликс Раскольников // Полит.ру. 21.08.2008
 Преемник, каких ещё не было (О выборах 2000 года)

Литература на английском языке 
 Love, Marriage, and Friendship in the Soviet Union: Ideals and Practices. — New York: Praeger, 1984.
 Soviet public opinion and ideology: mythology and pragmatism in interaction. — New York: Praeger, 1986.
 The politics of sociology in the Soviet Union. — Boulder: Westview Press, 1987.
 Soviet ideologies in the period of glasnost: responses to Brezhnev’s stagnation. — New York: Praeger, 1988 (с Д. Шляпентохом).
 Public and private life of the Soviet people: changing values in post-Stalin Russia. — New York: Oxford University Press, 1989.
 Soviet Intellectuals and Political Power. — Princeton: Princeton University Press, 1990.
 Soviet cinematography, 1918—1991: ideological conflict and social reality. — New York: A. de Gruyter, 1993 (с Д. Шляпентохом).
 The new Russian diaspora : Russian minorities in the former Soviet republics. — Armonk: M.E. Sharpe, 1994 (с Э. Паиным и М. Сендичем).
 The New Elite In Post-Communist Eastern Europe / Ed. by V. Shlapentokh, Ch. Vanderpool, and B. Doktorov. — Texas: Texas A&M University Press, 1999.
 A Normal Totalitarian Society. — Armonk: N.Y.: M. E. Sharpe, 2001.
 America: sovereign defender or cowboy nation? — Ashgate, 2005.
 Fear in contemporary society: its negative and positive effects. — New York: Palgrave Macmillan, 2006.
 Contemporary Russia as a Feudal Society: A New Perspective on the Post-Soviet Era. — New York: Palgrave Macmillan, 2007.
 The Soviet Union: internal and external perspectives on Soviet society. — Palgrave Macmillan, 2008.
 Freedom, repression, and private property in Russia. — Cambridge University Press, 2013.
 Restricting freedoms: limitations on the individual in contemporary America. — Transaction Publishers, 2013.
 Power and inequality in interpersonal relations. — Transaction Publishers, 2015.

Примечания

Литература 
 Лейбович О. Л. «Страх есть сдерживающее начало…» Образ времени Владимира Шляпентоха // Вестник Пермского университета. Серия «История», 2011. № 2. — C. 158—165;
 Социолог в двух мирах (Воспоминания о Владимире Эммануиловиче Шляпентохе): сб. статей / Составители: Ю. П. Воронов, Г. И. Ханин — М.: ЦСМ и М, 2019. — 232 с. ISBN 978-5-906001-70-2

Ссылки 
 Страница на сайте Университета штата Мичиган (США)
 
 Интервью с Владимиром Эммануиловичем Шляпентохом. «Социолог: здесь и там» 
 Интервью Радио «Свобода», 3.10.2013
 Рецензия на книгу Владимира Шляпентоха «Страх и дружба в нашем тоталитарном прошлом» в журнале «Народ Книги в мире книг»
 Докторов Б. З. От российской социологии он никуда не уезжал… Памяти Владимира Шляпентоха (19 октября 1926-6 октября 2015) 
 Публикации на сайте Полит.ру

Экономисты СССР
Социологи России
Социологи массовых коммуникаций
Политические социологи
Выпускники исторического факультета Киевского университета
Выпускники МЭСИ
Сотрудники Института социологии РАН
Русские эмигранты третьей волны в США
Иммигрировавшие в США из СССР
Преподаватели университета штата Мичиган
Преподаватели Саратовского государственного аграрного университета
Преподаватели Новосибирского государственного университета
Преподаватели Высших курсов сценаристов и режиссёров